Шевде (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Шевде — місто у Швеції, у лені Вестра-Йоталанд.
 Шевде АІК — шведський футбольний клуб.